Program Flagship – amerykański program misji bezzałogowych sond kosmicznych, zapoczątkowany przez NASA w latach 70. XX wieku wysłaniem w przestrzeń kosmiczną pierwszej sondy programu Voyager.

Program ten jest największym i najdroższym programem badania Układu Słonecznego, realizowanym przez NASA. Koszt jednej misji waha się w granicach od 2 do 3 miliardów dolarów. Misje te są misjami skomplikowanymi i trudnymi do wykonania, jednak dostarczają wielu informacji na temat powstania i ewolucji układu Słonecznego. Ze względu na koszty, realizowane są rzadziej niż misje dwóch innych, tańszych programów – Discovery i New Frontiers.

Obecnie w pełni zrealizowane zostały cele czterech misji, a trzy sondy nadal dostarczają na Ziemię dane naukowe. Łazik Curiosity od sierpnia 2012 roku prowadzi badania na powierzchni Marsa. Kolejna misja – Mars Sample Return – znajduje się na etapie wstępnego planowania, lecz ze względu na cięcia w budżecie NASA, realizacja tej misji, jak również przyszłość całego programu Flagship, pozostaje niepewna. NASA zamierza skupić się na tańszych misjach międzyplanetarnych, których koszt wyniósłby od 500 do 700 milionów dolarów zamiast kilku miliardów w przypadku misji Flagship.

Lista misji 
Poniższa tabela zawiera spis wszystkich planowanych i zrealizowanych misji programu Flagship.

Zobacz też 

 program Discovery
 program New Frontiers

Przypisy